Biesse-Carrera er et cykelhold fra Italien, der blev etableret i 2003 under navnet G.S. Gavardo Tecmor. Siden 2018, med undtagelse af 2021, har det kørt som et UCI kontinentalhold.

Danske ryttere 
 Anders Foldager (2022–)
 Mattias Nordal (2022)

Holdet

2023

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

Cykelhold fra Italien
Etableret i 2003